Adattamento – in biologia evolutiva, evoluzione di un organismo sul piano anatomico, fisiologico e comportamentale in rapporto al suo successo riproduttivo
 Adattamento – nel cinema, rielaborazione cinematografica di un'opera originale (specialmente letteraria)
 Trasposizione letteraria
 Adattamento – in linguistica, trasformazione fonetica di una parola straniera in prestito secondo le caratteristiche fonetiche della lingua ricevente
 Adattamento del range chemiotattico – in biochimica, caratteristica delle risposte chemiotattiche provocate dalle interazioni ligando-recettore
 Adattamento – in diritto, principio che regola il rapporto gerarchico tra l'ordinamento italiano e quello comunitario
 Adattamento di impedenza – in elettronica, condizione di massimo trasferimento di potenza da un generatore ad un utilizzatore